«Рассказы Русалочки» (, в дословном переводе — «Маленькая русалка») — приключенческий фильм-фэнтези по мотивам одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена, снятый в 2018 году режиссёрами Крисом Бушаром и Блейком Дж. Харрисом.

Сюжет 
В детстве Элли слышала сказку о русалочке. Когда она выросла, то отправилась вместе со своим дядей — репортёром Кэмом на поиски сказочного персонажа. Бродячий цирк демонстрировал на своих представлениях девушку-русалку, и Кэм был намерен сделать о ней репортаж. Та оказалась на первый взгляд обычной земной девушкой, но за её добрым сердцем начал охоту злой колдун.

В ролях 
 Уильям Моусли — Кэм Харрисон, репортёр
 Лорето Перальта — Элли, сирота и племянница Кэма
 Поппи Дрейтон — Элизабет, русалочка
 Армандо Гутьеррез — Локк, волшебник, который завладел частицей души русалочки
 Ширли Маклейн — Элоиза
 Джина Гершон — Пегги Джен
 Мелисса Коллазо — цирковая чудачка
 Крис Йонг — Улисс
 Том Новицкий — Сид

Производство 
Съёмки фильма проходили в 2016 году в Джорджии (США).

Трейлер вышел в марте 2017 года и получил более 30 миллионов просмотров за две недели.

В мае 2017 года было официально объявлено, что фильм выйдет летом 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Movie Casting Update: Michael B. Jordan Takes the Crown, Poppy Drayton Is the Next ‘Little Mermaid’

Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы США 2018 года
Семейные фильмы США
Экранизации произведений Ханса Кристиана Андерсена